Martinroda può riferirsi a:
 Martinroda – comune tedesco
 Martinroda – frazione della città tedesca di Vacha